Чеченино — название населённых пунктов в России:

 Чеченино — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Чеченино — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Чеченино — деревня в Калининском районе Тверской области.